Andor Éva (1939–2014) Liszt Ferenc-díjas operaénekes
 Andor Éva (1974) műsorvezető